Helenka může být:

 zdrobnělina českého jména Helena
 Rosa Helenka je česká odrůda růže od šlechtitele Richarda Tesaře, která byla vyšlechtěna roku 1989
 vila Helenka – secesní vila v Praze-Smíchově